DS poate fi:
 Darmstadtiu, element chimic cu simbolul Ds
 Nintendo DS, consolă de jocuri portabilă dezvoltată compania Nintendo
 Dunajská Streda, oraș în Slovacia
 DS, direcție silvică, reprezentanța Romsilva în județe
 DS Automobiles, marcă auto